

Населені пункти та їхні частини

 Дзбенін — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзбенін — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзбенін — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві

Примітки